Löwen-Apotheke oder Löwenapotheke ist der Name folgender Apothekengebäude:

 Löwenapotheke (Aschaffenburg)
 Löwenapotheke (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg
 Löwen-Apotheke (Calvörde)
 Löwenapotheke (Cottbus), siehe Brandenburgisches Apothekenmuseum
 Löwenapotheke (Darmstadt), siehe Apothekenwesen in Hessen-Darmstadt
 Löwen-Apotheke (Dresden)
 Löwen-Apotheke (Düren)
 Löwen-Apotheke (Eckernförde)
 Löwen-Apotheke (Homberg (Efze))
 Löwen-Apotheke (Leipzig)
 Löwen-Apotheke (Lübeck)
 Löwen-Apotheke (Magdeburg)
 Löwen-Apotheke (Münster), siehe Apothekenwesen im Hochstift Münster#Löwen-Apotheke
 Löwen-Apotheke (Neuruppin), siehe denkmalgeschütztes Fontane-Haus
 Löwen-Apotheke (Radebeul), siehe Apotheke zu Kötzschenbroda
 Löwenapotheke (Salzwedel)
 Löwenapotheke (Stade)
 Löwenapotheke (Steyr)
 Löwenapotheke (Straubing), siehe Liste der Baudenkmäler in Straubing
 Löwen-Apotheke (Trier), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Trier-Mitte/Gartenfeld
 Amt-Apotheke zum Löwen (Weilburg), siehe Apothekenwesen in Nassau #Liste aller Apotheken
 Löwen-Apotheke (Weimar)
 Alte Löwenapotheke (Wismar)
 Löwenapotheke (Wittenberge), siehe Liste der Baudenkmale in Wittenberge #Wittenberge

Siehe auch:
 Apotheke Zum Goldenen Löwen (St. Pölten)